Штеффі Граф була дворазовою чинною чемпіонкою, але знялась через травму.

1-ша ракетка світу Мартіна Хінгіс виграла титул, у фіналі перемігши несіяну Вінус Вільямс з рахунком 6–0, 6–4. Досягнувши фіналу, вона стала сьомою серед жінок після Морін Конноллі, Маргарет Корт, Кріс Еверт, Мартіни Навратілової, Штеффі Граф і Моніки Селеш, які досягнули фіналів на всіх чотирьох турнірах Великого шолома за один календарний рік. Вона стала наймолодшою серед жінок, які досягнули фіналів усіх чотирьох турнірів Великого шолома, а також наймолодшою переможницею принаймні трьох з них за один календарний рік.

Вільямс стала першим несіяним гравцем за часів Відкритої ери, який досягнув фіналу Відкритого чемпіонату США.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1997 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1997 у жіночому тенісі
1997 в американському спорті